Anniken Mork (ur. 16 stycznia 1991 w Oslo) – norweska skoczkini narciarska. Uczestniczka mistrzostw świata seniorów (2017). Medalistka mistrzostw kraju.

Pierwszy skok na nartach oddała w wieku 20 lat.

Zadebiutowała w Pucharze Świata 7 grudnia 2013 w Lillehammer, gdzie odpadła w kwalifikacjach. W konkursie głównym po raz pierwszy wystąpiła 18 stycznia 2015 w Zaō, gdzie była 47. Debiutancki punkt w zawodach tego cyklu zdobyła 2 grudnia 2016, w ramach rywalizacji w Lillehammer, w której zajęła 30. miejsce.

W lutym 2017 wzięła udział w mistrzostwach świata seniorów w Lahti, zajmując 36. pozycję w konkursie indywidualnym kobiet.

W swojej karierze trzykrotnie zdobywała indywidualnie brązowe medale letnich mistrzostw kraju – w 2015 na skoczni normalnej i dużej, a w 2016 na obiekcie normalnym.

Mistrzostwa świata

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Norweskie skoczkinie narciarskie
Ludzie urodzeni w Oslo
Urodzeni w 1991